Szwajcaria:
 Seewis – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia
 Seewis im Oberland – dawna nazwa gminy Sevgein
 Seewis im Prättigau – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Prättigau/Davos

Zobacz też:
 Seewies